Alessandro Fei (1543-1592), peintre maniériste florentin.
 Alessandro Fei (né en 1978), joueur de volley-ball italien.